Allahverdi Khan (georgià), ghulam georgià
 Allahverdi Khan (armeni), ghulam armeni